Sympodioclathra är ett släkte av svampar. Sympodioclathra ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sympodioclathra